Воло — розширена частина стравоходу в деяких безхребетних і птахів.
 Воло — ожиріле підборіддя в людини.
 Воло — розмовна назва шкіри, що звисає брижами під шиєю вола або корови.
 Воло (зоб) — захворювання щитоподібної залози.
 Воло яєчника — рідкісна форма монодермальної тератоми.